Het seizoen 2009/2010 van Sparta Rotterdam was het 54ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Trainer-coach Foeke Booy had plaatsgemaakt voor Frans Adelaar. Wegens teleurstellende resultaten ontsloeg de clubleiding hem op 3 april 2010. Directe aanleiding was de 4-1 nederlaag bij sc Heerenveen, de vijfde nederlaag op rij. Adelaar was de zevende trainer die dit seizoen voortijdig vertrok. Ronald Koeman (AZ), Trond Sollied (sc Heerenveen), Jan de Jonge (sc Heerenveen), Alfons Groenendijk (Willem II), Dwight Lodeweges (NEC) en Raymond Atteveld (ADO Den Haag) gingen hem voor.

Adelaar werd per direct opgevolgd door Aad de Mos, onder wiens leiding Sparta als zestiende eindigde in de eindrangschikking en dus was veroordeeld tot de nacompetitie. In het beslissende duel tegen stadgenoot SBV Excelsior scoorde Guyon Fernandez in de slotseconden de 1-1, waardoor Sparta na vijf jaar eredivisie opnieuw degradeerde. Kort daarvoor had Fernandez een strafschop gemist, waarna Rydell Poepon de thuisploeg in de 92ste minuut op een op het oog comfortabele 1-0 voorsprong had gezet. Twee minuten later echter haalde Fernandez uit en werd doelman Cor Varkevisser gepasseerd.

In het bekertoernooi verloor Sparta in de kwartfinales van FC Twente: 0-4. Topscorers van het seizoen werden centrumspits Rydell Poepon en Erik Falkenburg, beiden met tien doelpunten.

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2010
Sparta Rotterdam